Лос Магејалес има више значења:

 Лос Магејалес (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Магејалес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику